Panthera zdanskyi, também chamado de Tigre Longdan, é uma espécie fóssil de felino do gênero Panthera do Pleistoceno Inferior da província de Gansu, noroeste da China. O nome específico homenageia o paleotólogo austríaco Otto A. Zdansky. O holótipo consiste num crânio quase completo com a mandíbula, enquanto que o parátipo consiste no rostro, premaxila e maxila com quase toda a dentição, originalmente referido ao Panthera palaeosinensis. Os restos fósseis foram coletados nas encostas orientais de Longdan, ao sul do condado autônomo de Dongxiang e datados do estágio Gelasiano do início do Pleistoceno, com cerca de 2.55-2.16 milhões de anos atrás.

Através da análise cladística, baseada em caracteres osteológicos e dentários, P. zdanskyi foi considerado como táxon irmão do Panthera tigris, removendo o P. palaeosinensis como potencial ancestral do linhagem do tigre.

Filogenia 
O cladograma que se segue indica a analise de Mazák, Christiansen e Kitchener (2011).

Ver também 
 Panthera tigris soloensis

Panthera
Espécies fósseis descritas em 2011
Mamíferos do Pleistoceno